Robert Woodward může být:

 Bob Woodward (* 1943) – americký novinář a spisovatel
 Robert Burns Woodward (1917–1979) – americký nositel Nobelovy ceny za chemii